Seifert kan som auktorsförkortning betyda:

 Bernhard Seifert
 Keith A. Seifert

Robotskapade auktorsförkortningar